Эчеверри́а, Эчеверри́я () — испанская фамилия баскского происхождения. Известные носители:

 Эчеверрия, Аквилео (1866—1909) — коста-риканский политик, писатель, поэт.
 Эчеверриа, Боливар (1941—2010) — эквадорский политик, философ и социолог.
 Эчеверриа, Луис (1922—2022) — мексиканский государственный деятель, президент Мексики с 1970 по 1976 год.
 Эчеверриа, Сандра (род. 1984) — мексиканская актриса.
 Эчеверрия, Хорхе (род. 2000) — венесуэльский футболист.
 Эчеверриа, Эстебан Хосе (1805—1851) — аргентинский мыслитель, общественный деятель, поэт, писатель и социолог.
 Эчеверрия Руис, Бернардино (1912—2000) — эквадорский кардинал.
 Франсиско Хавьер Эчеверрия (1797—1852) — мексиканский политический и государственный деятель. Временный Президент Мексики.

См. также 
 Этчеверри
 Эчеберриа
 Эчеверия